Ordet bolt har flere betydninger:
 Bolt – en maskinskrue
 Bolt (armbrøst) – en pil til en armbrøst, som regel af træ, jern, fjer, snor og lim
 Bolt (film) – en animationsfilm fra 2008, produceret af Disney

Personer 
 Usain Bolt – jamaicansk atletikudøver (sprinter)
 Mikkel Bolt – dansk kunsthistoriker

Se også 
 Ambolt
 Boltpistol